Dbox bezeichnet:
 d-box, einen digitalen Fernsehreceiver
 D-Box, die Torsionsnase in Flugzeugtragflächen, siehe Holm-Rippenbauweise
 dbox, ein Format zum Speichern von E-Mails für den E-Mail-Server Dovecot
 D-Box Technologies, ein kanadisches Unternehmen, fertigt D-Box Motion Seats für 4-D-Kino